It’s On (Dr. Dre) 187um Killa — мини-альбом рэпера Eazy-E, вышедший в 1993 году, третий альбом по общему количеству и второй EP-альбом Eazy-E. Является своеобразным ответом на альбом The Chronic рэпера Dr. Dre. Альбом стал самым популярным в творчестве Eazy-E. Он был сертифицирован как «мультиплатиновый» в конце 1994 года американской ассоциацией звукозаписывающих компаний (RIAA).

В альбом вошёл трек «Real Muthaphuckkin G’s» — дисс на Dr. Dre. Также Eazy-E выпустил видеоклипы на треки «Real Muthaphuckkin G’s» и «Any Last Werdz».

Список композиций

Примечания 

Мини-альбомы 1993 года
Альбомы Eazy-E
Мини-альбомы Epic Records
Мини-альбомы на английском языке